Can Rull (Sabadell), barri de Sabadell
 Can Rull (Tossa de Mar), casa de Tossa de Mar
 Can Rull (Falset),

 Can Rull (Alella), casa d'Alella

 Masia de Can Rull, masia a Sabadell